Гунльойсон може да се отнася за:

 Артнар Гунльойсон (р. 1973), исландски футболист
 Бьортън Гунльойсон (1788-1876), исландски математик и картограф
 Бярки Гунльойсон (р. 1973), исландски футболист
 Гардар Гунльойсон (р. 1983), исландски футболист
 Храпън Гунльойсон (р. 1948), исландски кинорежисьор